«Башкортостан» — российский гандбольный клуб из Уфы. Участник чемпионата России по гандболу среди мужчин (Суперлига).

Названия 
  (1960—1993)
  (1993—2001)
  (2001—2019)
 Акбузат (2019—2022)
 Башкортостан (с 2022)

История клуба 
В 1991 года команда УНИ, под руководством А. А. Красулина, начала играть в первой лиге Чемпионата России. В сезоне 1997 года команда заняла третье место и получила право перейти в высшую лигу чемпионата. В первый же год выступая в высшей лиге команда заняла 6 место.

В 2001 году опеку над клубом и командой взяла на себя акционерная компания «Востокнефтезаводмонтаж», было принято решение о создании гандбольного клуба «УГНТУ-ВНЗМ».

В 2003-2005 году главным тренером команды работает заслуженный тренер России из г. Волгограда Николай Измайлов. Под его руководством в эти годы большого успеха добивается команда старших юношей клуба: дважды в 2003 и 2005 году она становится победителями юношеского Первенства России, а в 2004 году становится серебряными призерами. Игроки той команды — Евгений Шелестюков, Виктор Киреев, Александр Аброскин, Юрий Неганов — продолжили спортивную карьеру в ведущих клубах страны, а Павел Атьман и сегодня является одним из лидеров сборной команды России.

В 2006 году команда, под руководством Олега Сапункова, заняла 3 место в высшей лиге.

Летом 2022 года мужской клуб «Акбузат» и женский клуб «Уфа-Алиса» объединились в единый спортивный гандбольный клуб «Башкортостан».

Примечания 

Появились в 1960 году в России
Гандбольные клубы России
Спортивные клубы Уфы
1960 год в Башкортостане
Уфимский нефтяной технический университет